ISMN ist die Abkürzung für:

 International Standard Music Number, Norm zur Identifizierung von Musiknotationen
 Isosorbidmononitrat, Arzneistoff

ISMN